Gentien (ou Centien), chrétien martyr, exécuté près d'Amiens sous l'empereur Maximien.

Anthroponyme

Patronyme
 André Gentien (1938-2018), homme politique français.
 Antoine « Coco » Gentien (1905-1968), joueur de tennis français
 Jacques Gentien (1904-1991), général français.

Prénom
 Gentien d'Amboise (né en 1576) est un ecclésiastique.
 Gentien Hervet (1499-1584), érudit, traducteur et controversiste catholique français.